The Labyrinth – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Labyrinth – film del 1915 diretto da E. Mason Hopper
The Labyrinth – film del 2017 diretto da autori varii